«Лунные дома» («лунные стоянки»; лунные созвездия; лунный зодиак) — у древних астрономов созвездия в полосе небесного свода, в которой происходило видимое движение Луны. Их число равнялось 28, по одному на каждый день лунного месяца.

 Лунные дома — в индуизме.
  — в числе китайских созвездий.

Луна
Представления о небесах